Toponímia:
 Zamora, ciutat espanyola
 Província de Zamora, província de Castella i Lleó
 Zamora (Michoacán), municipi mexicà

 Biografies:
 Antonio de Zamora (1660-1727), dramaturg espanyol.
 Ana Zamora Martín, cantant andalusa 
 Jesús María Zamora, migcampista de futbol basc de la Reial Societat
 Julio Alberto Zamora, futbolista retirat i entrenador de futbol argentí
 Ricard Zamora Martínez, porter de futbol català
 Abril Zamora (n. 1981), actriu, dramaturga, guionista i directora de teatre i televisió catalana

 Miscel·lània:
 Trofeu Zamora, guardó futbolístic atorgat a la Lliga espanyola de futbol
 Zamora Club de Fútbol, club de futbol de la ciutat del mateix nom